Los oftalmosaurinos (Ophthalmosaurinae) son una subfamilia extinta de ictiosaurios tunosaurios oftalmosáuridos que vivieron del Jurásico Medio hasta finales del Cretácico Inferior (Bajociano - Albiense) de Europa, Norteamérica y Suramérica. Actualmente, el más antiguo y basal de los oftalmosaurinos conocidos es Mollesaurus de principios del Bajociano de Argentina. Los oftalmosaurinos se caracterizaban por una gran área extracondilar del basioccipital en forma de una gruesa banda periferal cóncava, una faceta ulnar desviada posteriormente en el húmero, una ulna grande con una superficie posterior cóncava y afilada y el isquiopubis con foramen obturador.

Filogenia 

Ophthalmosaurinae fue nombrado en 1887 por George H. Baur. Es un taxón basado en raíces definido filogenéticamente por primera vez por Fischer et al. (2012) como "todos los taxones más cercanos a Ophthalmosaurus icenicus que a Platypterygius hercynicus". El siguiente cladograma sigue el análisis de Fischer et al. 2012.

Referencias 

Ictiosaurios del Cretácico
Ictiosaurios del Jurásico